Примера Дивисьон Чили 1941 () — 9-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1941
Чили
Спорт в Чили в 1941 году